Il Trionfo della fede sull'eresia ad opera dei Domenicani è un affresco eseguito tra il 1701 e il 1707 da Francesco Solimena per la volta della sacrestia della chiesa di san Domenico Maggiore di Napoli.

L'opera si sviluppa centralmente con una serie di personaggi distribuiti caoticamente nella scena. In alto a sinistra vi è il crocefisso sorretto da alcuni putti, mentre nel resto della scena si possono riconoscere:

nella parte superiore dell'affresco: l'Eterno Padre, il Cristo, la colomba dello Spirito Santo e la Vergine con San Tommaso d'Aquino con il sole in petto;
nella parte centrale invece sono in evidenza San Pietro Martire, Santa Caterina da Siena, Santa Caterina de' Ricci e Santa Rosa da Lima;
sempre al centro, sulla sinistra invece ci sono San Domenico che riceve una stella da un angelo accompagnato dalle Virtù;
nella parte inferiore, più vicina alla parte anteriore della cappella, infine, vi sono i corpi caduti nell'eresia. 

Il predominante gusto Rococò dell'affresco è sapientemente modulato dalla vivacità della composizione e dei colori che ravviano i fasti del primo rinascimento, lasciando intravedere peraltro, nella scelta dei colori oppositivi blu e rosso delle vesti della Vergine l'influenza di modelli che ricordano il Guercino.

Bibliografia 
D'Arbitrio N., San Domenico Maggiore - la nova sacristia,  EDISA (2001)

Voci correlate 
Sacrestia di San Domenico Maggiore

Chiesa di San Domenico Maggiore (Napoli)
Cicli di affreschi di Napoli
Dipinti a soggetto religioso
Dipinti di Francesco Solimena